Килель — кенийская фамилия. Известные носители:

 Килель, Дэвид — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Килель, Каролина (род. 1981) — кенийская бегунья на длинные дистанции.